4-та армія→5-та армія→6-та армія
П'ята а́рмія (5-та армія, 5 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 5-та армія (Російська імперія) — армія російської імператорської армії часів Першої світової війни (липень 1914 — червень 1915; червень 1915 року — початок 1918)
 5-та армія (Червона армія) — армія червоних військ часів Громадянської війни (березень 1918 — червень 1924, з перервами)
 5-та армія (СРСР) — армія радянських військ часів Другої світової війни (28 вересня 1939 — грудень 1991, з перервами)
 5-та гвардійська армія — гвардійська армія радянських військ часів Другої світової війни (5 травня 1943–1945)
 5-та ударна армія (СРСР) — ударна армія радянських військ часів Другої світової війни (9 грудня 1942 — грудень 1946)
 5-та загальновійськова армія (РФ) — армія російських сухопутних військ (з 1992 року)

Німеччина 
 5-та армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (2 серпня 1914 — 30 січня 1919)
 5-та армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (осінь 1938; 25 серпня — 4 листопада 1939)
 5-та армія (НДР) — армія сухопутних військ НДР збройних сил країни (1985 — 1988?)

Інші країни 
 5-та армія (Австро-Угорщина) — армія австро-угорських військ часів Першої світової війни (серпень — 27 грудня 1914; 25 травня 1915 — 24 травня 1917)
 5-та армія (Болгарія) — армія болгарських військ за часів Першої та Другої світових війн (травень — 22 серпня 1913; 27 травня 1940 — 7 жовтня 1944)
 5-та армія (Велика Британія) — армія британських військ часів Першої світової війни (30 жовтня 1916 — листопад 1918)
 5-та армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни (7 вересня 1939 — 16 лютого 1941; 15 квітня — 5 вересня 1941; 10 квітня 1942 — вересень 1943)
 5-та армія (Китай) — армія китайських військ часів японсько-китайської, Другої світової війн та громадянської війни в Китаї (1932–1948)
 5-та армія (США) — армія американських військ часів Другої світової війни та післявоєнного часу (4 січня 1943 — жовтень 1945; червень 1946 по т.ч.)
 5-та армія (Османська імперія) — армія османських військ часів Першої світової війни (25 березня 1915 — 21 листопада 1918)
 5-та армія (Франція) — армія сухопутних військ Франції за часів Першої та Другої світових війн (2 серпня 1914 — 22 листопада 1918; 2 вересня 1939 — 26 червня 1940)
 5-та армія (Югославія) — армія сухопутних військ Югославії за часів Другої світової війни (квітень 1941)
 5-та армія (Японія) — армія сухопутних військ Японії за часів російсько-японської, Першої та Другої світових війн (15 січня 1905 — 15 серпня 1945)

Танкова 

 5-та танкова армія (Третій Рейх) — танкова армія німецьких військ часів Другої світової війни (8 грудня 1942 — 12 травня 1943; 5 серпня 1944 — 17 квітня 1945)
 5-та танкова армія (СРСР) — танкова армія радянських військ часів Другої світової війни (5 червня — 17 липня 1942; 3 вересня 1942 — 20 квітня 1943)
 5-та гвардійська танкова армія (СРСР) — гвардійська танкова армія радянських військ часів Другої світової війни та післявоєнного часу (25 лютого 1943 — 1991)

Повітряна 

 5-та повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни  та післявоєнного часу (6 червня 1942 — грудень 1991, з перервами)
 5-та армія (ВПС і ППО) — армія військово-повітряних сил та військ ППО Російської Федерації (1 червня 2001 — 2009)
 5-та повітряна армія (США) — повітряна армія американських ПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (16 серпня 1941 — по т.ч.)

Див. також 
 1-ша армія
 2-га армія
 3-тя армія
 10-та армія
 11-та армія
 16-та армія